Гурін — російське прізвище. Відомі носії:
 Гурін Анатолій Борисович — полковник запасу Збройних сил України, кавалер ордена Данила Галицького.
 Гурін Василь Іванович — живописець, академік Академії мистецтв України, народний художник України.
 Гурін Василь Данилович — народний артист України (1982).
 Гурін Дмитро Олександрович (* 1982) — український підприємець, громадський діяч.
 Гурін Ілля Якович (1922—1994) — радянський кінорежисер і сценарист. Заслужений діяч мистецтв РРФСР (1974).
 Гурін Руслан Іванович (* 1973) — прапорщик запасу ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Гурін Сергій Геннадійович (* 1971) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Інше 
 Гурін — персонаж твору Дж. Р. Р. Толкіна «Сильмариліон»

Див. також 
 Гурин

Російські прізвища